Maria Habsburżanka (1505-1558) – królowa czeska i węgierska, namiestniczka Niderlandów
 Maria Habsburżanka (1531-1581) – córka Ferdynanda I, królewna niemiecka, czeska i węgierska, księżna kliwijska